Bujaków steht für:

 Bujaków (Porąbka), Ortschaft in der Gemeinde Porąbka, Powiat Bielski, Woiwodschaft Schlesien, Polen
 Bujaków (Mikołów), Stadtteil von Mikołów, Powiat Mikołowski, Woiwodschaft Schlesien, Polen